Weißer Palast steht für:

 Weißer Palast in Teheran, Iran, siehe Saadabad-Palastanlage #Weißer Palast
 Weißer Palast im Potala-Palast in Lhasa, Tibet
 Weißer Palast in der Brester Festung
 Palazzo Bianco in Genua, Italien
 Frascati-Palast in Warschau, Polen
 Liwadija-Palast auf der Halbinsel Krim
 Cumhurbaşkanlığı Sarayı in Ankara, Türkei
 Oq Saroy in Shahrisabz, Usbekistan